Il singolare del torneo di tennis Open GDF SUEZ du Périgord 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Teliana Pereira che ha battuto in finale Daniela Seguel 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Teliana Pereira (Campionessa)
 Laura Pous Tió (primo turno)
 Diāna Marcinkēviča (primo turno)
 Elica Kostova (primo turno)

 Dia Evtimova (primo turno)
 Michaela Hončová (primo turno)
 Aljaksandra Sasnovič (semifinali)
 Alberta Brianti (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open GDF SUEZ du Périgord 2013